La saison 2015-2016 du Stade de Reims est la  du club en Ligue 1, et la  depuis la remontée du club en 2012. Le club est engagé dans trois compétitions : la Ligue 1, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France.

Résumé de la saison

Transferts 

Mis à jour le .

Effectif et staff technique 2015-2016 

Joueurs prêtés

Résultats

Matchs amicaux

Ligue 1

Matchs allers

Matchs retours

Résultats par journée 

|}
Source : lfp.fr (Ligue de football professionnel)
Terrain : D = Domicile ; E = Extérieur. Résultat : D = Défaite ; N = Nul ; V = Victoire.

Classement 

|- style="text-align:left; background:#FFFFFF; border-left-style:hidden; border-bottom-style:hidden; border-right-style:hidden; border-top:solid 1px #AAAAAA;"
|colspan=10 |

|}

Mis à jour le .

Évolution au classement

Coupe de France

Coupe de la Ligue

Statistiques

Buteurs 

Mis à jour le .

Passeurs 

Mis à jour le .

Cartons

Cartons jaunes 

Mis à jour le .

Cartons rouges 

Mis à jour le .

Joueur du mois 
Chaque mois, le Groupement Officlel des Supporters du Stade de Reims élit le joueur du mois.

Affluences 
Affluences du Stade de Reims à domicile en Ligue 1

Divers 
 Premier but de la saison : Nicolas de Préville,  minute, lors de la  journée de Ligue 1, face aux Girondins de Bordeaux le 
 Premier penalty : Diego Rigonato,  minute, lors de la  journée de Ligue 1, face à l'OGC Nice le 
 Premier doublé : David Ngog,  et  minutes, lors de la  journée de Ligue 1, face à l'EA Guingamp le 
 Premier triplé : 
 But le plus rapide d'une rencontre : Gaëtan Charbonnier et Prince Oniangué,  minute, lors des  et  journées de Ligue 1, face à l'AS Monaco FC le  et face au FC Nantes le 
 But le plus tardif d'une rencontre : Aïssa Mandi et Alhassane Bangoura,  minute, lors des  et  journées de Ligue 1, face à l'AS Saint-Etienne le  et face aux Girondins de Bordeaux le 
 Plus grand nombre de buts marqué contre l’adversaire : 6,  face aux Girondins de Bordeaux (1 - 2 et 4 - 1)
 Plus grand nombre de buts marqué par l’adversaire : 6,  face au Montpellier HSC (3 - 1 et 2 - 3)
 Plus grand nombre de buts marqués dans une rencontre :  4,  lors des ,  et  journées de  Ligue 1, face au FC Lorient (4 - 1) le , aux Girondins de Bordeaux (4 - 1) le  et face à l'Olympique Lyonnais (4 - 1) le 
 Meilleur classement de la saison en Ligue 1 :  après la  et la  journée de Ligue 1
 Moins bon classement de la saison en Ligue 1 :  après la  journée de Ligue 1
 Plus grande affluence à domicile : 20 952 spectateurs,  lors de la  journée de Ligue 1, face à l'Olympique de Marseille le 
 Plus petite affluence à domicile : 9 289 spectateurs,  lors de la  journée de  Ligue 1, face au Stade rennais FC le 
 Affluence moyenne à domicile : 13 482 spectateurs

Mis à jour le .

Notes et références 

Saison du Stade de Reims
Reims
Reims